Келси Монро (; род. 30 июня 1992 года, Флорида, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Начала карьеру в индустрии для взрослых в июле 2013 года. В этом же году впервые снимается в сцене анального секса для студии Brazzers. В течение двух последующих лет принимала участие в сценах традиционного, лесбийского, межрасового и анального секса. В июле 2015 года впервые в своей карьере исполняет двойное проникновение для фильма DP Me 3 студии Hard X.

Наиболее часто снимается для студий Bang Bros, Brazzers, Evil Angel, Mofos, Naughty America и Reality Kings. Также снимается для Hard X, TeamSkeet, Tushy и других.

За работу в фильме DP Masters 3 удостаивается второго места (серебро) в категории «Двойное проникновение» соревнования Оргазмические игры (), которое было проведено в августе 2016 года.

По данным сайта IAFD на июнь 2019 года, снялась в более чем 100 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 

 2014 — Backdoor Baddies
 2014 — Cream Dreams 3
 2014 — Lex Turns Evil 3
 2014 — Oil Overload 12
 2015 — DP Me 3
 2015 — Enter Her Exit
 2015 — Gape Lovers 9
 2015 — Nutz About Butts 2
 2015 — Stoney’s Sleazy Casting Couch
 2015 — Tony Rubino’s POV Booty
 2016 — Anal Gapping Divas
 2016 — Anikka vs Kelsi
 2016 — Ass Masterpiece 16

 2016 — Big Ass Curves 8
 2016 — DP Masters 3
 2016 — Lesbian Beauties 16: Interracial
 2016 — LeWood’s Anal South Beach Weekend
 2016 — Pornstar Paradise 2
 2016 — Real Slut Party 26
 2016 — Spunked
 2017 — Ass Parade 64
 2017 — Home Made Videos
 2018 — Anal Beauty 9
 2018 — Anal Glory
 2018 — Manuel Opens Their Asses 5
 2018 — Public Bang 10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами